Ва́йда (, ) — фамилия польско-венгерского происхождения, означающая в переводе воеводу ().

Персоналии 
 Вайда, Анджей (1926—2016) — польский режиссёр театра и кино, сценарист.
 Вайда, Арпад (1896—1967) — венгерский шахматист.
 Вайда, Аттила (род. 1983) — венгерский гребец-каноист.
 Вайда, Богдан Иванович (1965—2014) — активист Евромайдана. Герой Украины (2014).
 Вайда, Габор Иванович (род. 1944) — советский футболист.
 Вайда, Имре (1900—1969) — венгерский экономист, государственный и общественный деятель.
 Вайда, Мариан (род. 1965) — словацкий теннисист и тренер.
 Вайда, Мариян (1920—1997) — сербский кинорежиссёр, отец Марияна Давида Вайды.
 Вайда, Мариян Давид (род. 1950) — немецкий кинорежиссёр, сын Марияна Вайды.
 Вайда, Лайош (1908—1941) — венгерский художник-график.
 Вайда, Ладислао (1906—1965) — венгерский кинематографист.
 Вайда, Ладислаус (1877—1933) — венгерский сценарист, драматург и театральный режиссёр, отец Ладислао Вайды.
 Вайда, Ласло (род. 1954) — венгерский фигурист-одиночник.
 Вайда, Левенте (род. 1981) — румынский шахматист, гроссмейстер (2001).
 Вайда, Михай (род. 1935) — венгерский философ.
 Вайда, Сидония (род. 1979) — венгерская и румынская шахматистка, гроссмейстер (1998).
 Вайда, Степан Николаевич (1922—1945) — чехословацкий офицер, командир танкового батальона, Герой Советского Союза.
 Вайда, Шандор Александрович (род. 1991) — украинский футболист венгерского происхождения.
 Вайда, Эдвард (род. 1958) — американский лингвист, автор дене-енисейской гипотезы.
 Вайда, Янош (1827—1897) — венгерский писатель и поэт.

Географические объекты

Германия 
 Вайда — город в Германии.
 Вайда — река в Германии.
 Линда-Вайда — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.

Россия 
 Вайда — губа в Баренцевом море.
 Вайда — гора на острове Сахалин.
 Вайда-Губа — населённый пункт в Печенгском районе Мурманской области.

Другие значения 
 Вайда — род растений семейства Капустные.
 Вайда красильная — растение семейства Капустные, вид рода Вайда.

См. также 
 Вайда — венгерское название области и жителей Воеводины, Сербия.